Marcelo Passos de Oliveira (Guarujá, 2 de janeiro de 1971) é um ex-futebolista brasileiro que atuava como meia-atacante.

Carreira

Jogador 
Marcelo Passos começou a carreira nas categorias de base do Santos Futebol Clube. A boa qualidade de seus lançamentos e suas cobranças de escanteios e faltas fizeram com que o meia virasse uma das grandes promessas do Peixe no começo dos anos 90.

O melhor momento de sua carreira foi vivido no ano de 1995. O meia foi importante para conduzir o Santos à final do Brasileirão. Fez gols nos jogos contra o Guarani, na fase quartas-de-final, e contra o Fluminense, na fase semifinal. No jogo contra o Botafogo, no empate por 1 a 1, no Pacaembu, foi dele o gol santista.

Saiu algumas vezes da Vila Belmiro por empréstimo. Chegou a atuar no Goiás e no Flamengo, onde fez apenas cinco partidas (duas vitórias, dois empates e uma derrota).

Voltando de Portugal, aceitou o convite para jogar pelo Náutico, aceitando receber o máximo que o clube pernambucano podia pagar na época: R$ 10 mil. Foi campeão pernambucano pelo clube, time que era comandado por Muricy Ramalho, em 2001. Mesmo tendo saído antes da final, julga sua participação como essencial naquela campanha. Sua relação estava estremecida desde o confronto contra o Sport pela Copa do Nordeste, onde na véspera da decisão se queixou de dores na coxa e foi acusado de já estar vendido para o rival. Depois da partida houve bate-boca com dirigentes no vestiário e, na saída, tentativa de agressão por parte da torcida contra o jogador e a esposa. Foi retirado do estádio num carro de polícia.

Depois teve passagens apagadas por outros times do nordeste, entre eles América de Natal, Coruripe (AL) e Campinense. Em 2007, voltou a mostrar um bom futebol no Paulistão da A-2 pela Portuguesa Santista.

Treinador 
Passou dois anos nos Emirados Árabes trabalhando como coordenador técnico.

Entre 2015 e 2018, atuou na categoria de base do Santos, auxiliando o treinador Kleiton Lima. De outubro de 2020 a março de 2021, foi supervisor técnico do time sub-23 do Santos, trabalhando com o treinador Edinho no Santos B.

Títulos

Náutico 
 Campeonato Pernambucano: 2001

Ligações externas

Naturais de Guarujá
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas do Goiás Esporte Clube
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo
Futebolistas do São José Esporte Clube
Futebolistas da Associação Atlética Internacional (Limeira)
Futebolistas do Clube do Remo
Futebolistas do Sport Clube Beira-Mar
Futebolistas do Clube Náutico Capibaribe
Futebolistas do Sport Club do Recife
Futebolistas do Fortaleza Esporte Clube
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas do América Futebol Clube (Rio Grande do Norte)
Futebolistas do Paraná Clube
Futebolistas do Boa Esporte Clube
Futebolistas do Campinense Clube
Futebolistas da Associação Atlética Portuguesa